Григоре́нко — українське прізвище, утворене від особового імені Григорій.

А 

 Григоренко Анатолій Григорович (1936 — 1999) — український геодезист, доктор технічних наук, професор Київського національного університету.
 Григоренко Анатолій Кирилович (1937—2001) — український письменник-фантаст, поет, публіцист і журналіст.

В 
 Григоренко Валерій Миколайович (1963—2022) — український художник. Загинув під час російської навали.
 Григоренко Василь Васильович — перший заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації, кавалер ордена «За заслуги» ІІ ступеня
 Григоренко Владислав Олександрович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Григоренко Володимир Борисович — український політичний діяч, Дружківський міський голова.
 Григоренко В'ячеслав Миколайович — український лікар–уролог вищої категорії, доктор медичних наук.

Г 
 Григоренко Галина Володимирівна (* 1978) — голова Державного агентства України з питань мистецтв та мистецької освіти (до 15 липня 2022 року).
 Григоренко Ганна Іванівна (1944—2006) — українська художниця декоративно-ужиткового мистецтва.
 Григоренко Георгій Михайлович (1939—2019) — доктор технічних наук; академік НАН України.
 Григоренко Григорій Федорович (1918—2007) — генерал-полковник Комітету державної безпеки СРСР

Д 

 Григоренко Дмитро Андрійович (1992—2014) — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Григоренко Дмитро Юрійович (1978) — російський політичний діяч.

І, Є 

 Григоренко Ігор Володимирович (1982) — російський хокеїст
 Григоренко Євген Андрійович (1992) — російський хокеїст
 Григоренко Євген Олександрович (1975) — український сценарист
 Григоренко Євген Сергійович (1994—2022) — сержант Збройних Сил України, учасник російсько-української війни.
 Григоренко Євгеній Анатолійович — майор Повітряних сил Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

К 

 Григоренко Катерина Василівна — українська лижниця
 Григоренко Катерина — українська акторка.

М 

 Григоренко Микола Олексійович — Заслужений будівельник УРСР, кавалер ордена Слави трьох ступенів, почесний громадянин Бердянська
 Григоренко Михайло Іванович (1750—1826) — діяч київського магістрату, війт Києва в 1815­­–1826 роках.
 Григоренко Михайло Олегович (1994) — російський хокеїст

Н 
 Григоренко Надія Іванівна (1917—2004) — бригадир відкатників шахти. Герой Соціалістичної Праці.
 Григоренко Наталя Вадимівна (* 1986) — українська шахістка

О 

 Григоренко Олександр Петрович (1948) — український педагог, доктор історичних наук
 Григоренко Олександр Сергійович (1982) — український і казахстанський футболіст, воротар ФК «Тараз»
 Григоренко Олександр Явтухович (1938—1962) — український поет
 Григоренко Олексій Семенович (1915 — ?) — 1-й секретар Чернівецького обкому КПУ. Член ЦК КПУ в 1966—1976 р. Депутат Верховної Ради УРСР 5—6-го скликань. Депутат Верховної Ради СРСР 7—8-го скликань.

П 

 Григоренко Петро Григорович — радянський генерал-майор, правозахисник

Ю 
 Григоренко Юрій (нар. 5 травня 1898, Ромни, Україна, Російська імперія — 15 лютого 1963, Філадельфія, США) — актор, режисер.

Я 

 Григоренко Ярослав Михайлович — український науковець у галузі механіки деформованого твердого тіла, академік НАН України

Подвійне прізвище 
 Григоренко-Пригода Юрій Іванович (1935—2002) — майстер спорту з альпінізму і туризму, «Сніжний барс».

Див. також 
 Григурко

Примітки 

Українські прізвища
Прізвища на -енко